anamneza (medycyna)
 anamneza (filozofia)
 anamneza (liturgia)